Décimo Júnio Silano – cônsul romano em 62 a.C.
 Décimo Júnio Silano (exilado por Augusto) – amante da neta do imperador Augusto, Júlia, a Jovem, e exilado por Augusto em 2 a.C..
 Décimo Júnio Silano Torquato – cônsul romano em 53

Ver também 

Desambiguações de antropônimos